Граф Линкольн () — один из дворянских титулов средневековой Англии, сохранившийся до настоящего времени. С XII века этот титул учреждался восемь или девять раз. Среди его наиболее известных носителей — Джон де ла Поль, наследник английского престола при короле Ричарде III и лидер йоркистов в конце войны Алой и Белой розы. С 1572 года титул принадлежит дому Клинтонов. В настоящее время титулом обладает Роберт Эдвард Фиеннс-Клинтон (р. 1972), 19-й граф Линкольн.

История титула 
По всей видимости, впервые титул графа Линкольна был учреждён королём Стефаном Блуаским около 1139 года для Вильгельма д’Обиньи, 1-го графа Арундела (ум. 1176). Хотя свидетельства об использовании Вильгельмом этого титула относятся к 1143 году, очевидно пожалование состоялось существенно раньше, поскольку оно стало одной из причин участия Вильгельма де Румара (ум. 1161), одного из крупнейших феодалов Линкольншира, в заговоре против короля в 1140 году. В декабре 1140 года Стефан Блуаский был вынужден удовлетворить претензии Румара и пожаловать ему титул графа Линкольна. Однако уже в 1147 году, вероятно в связи с участием Вильгельма де Румара в мятеже Ранульфа де Жернона, титул был передан Гилберту де Ганду (ум. 1156), одному из верных соратников короля.

В 1217 году графом Линкольна стал Ранульф де Блондевиль, 4-й граф Честер, один из самых могущественных аристократов начала XIII века, игравший центральную роль в английской администрации в период несовершеннолетия Генриха III. После его смерти в 1232 года титул графа Линкольн был признан за Джоном де Ласи (ум. 1240), женатом на племяннице Ранульфа, и его потомками. Последняя графиня Линкольн из рода де Ласи была замужем за Томасом Плантагенетом, графом Ланкастером (ум. 1322), что привело к переходу владений графов Линкольн к Ланкастерам. В середине XIV века титул носил Генри Гросмонт (ум. 1361), герцог Ланкастер, один из крупнейших английских полководцев начала Столетней войны. После его смерти титул вернулся в распоряжение короны.

В 1467 году титул графа Линкольна был пожалован юному Джону де ла Полю (ум. 1487), племяннику английских королей Эдуарда IV и Ричарда III из дома Йорков. В период правления последнего граф Линкольн был провозглашён наследником короны Англии. После гибели Ричарда III в битве при Босворте в 1485 году и захвата английского престола Генрихом VII Тюдором, Джон де ла Поль возглавил партию Йорков. В 1487 г. граф Линкольн руководил вторжением в Англию и был убит в сражении при Стоук Филд, последнем сражении войны Алой и Белой розы.

Следующая креация титула состоялась в 1525 году. Графом Линкольном стал Генри Брэндон (ум. 1534), единственный сын Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, и Марии Тюдор, младшей сестры короля Генриха VIII. Ранняя смерть Генри Брэндона, скончавшегося бездетным в 1534 году, существенно осложнила проблему наследования английской короны, что позволило племяннице графа Линкольна леди Джейн Грей в 1553 году ненадолго завладеть престолом Англии.

Современные графы Линкольны ведут свою происхождение от Эдварда Клинтона (ум. 1582), лорда-адмирала Англии в период правления Эдуарда VI, Марии I и Елизаветы I, который в 1572 году был пожалован титулом графа Линкольн. С этого времени титул принадлежал дому Клинтонов. В 1768 году Клинтоны унаследовали также титул герцога Ньюкасл-андер-Лайн. Среди графов Линкольн из дома Клинтонов наиболее известны Генри Пелэм-Клинтон (ум. 1864), 5-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, который был военным министром Великобритании в правительстве Джорджа Гамильтона, а также Фрэнсис Пелэм-Клинтон-Хоуп, 8-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн (ум. 1941), владелец знаменитого алмаза Хоуп. После прекращения прямой мужской линии рода Клинтонов в 1988 г. герцогский титул перестал существовать, а титул графа Линкольн перешёл по наследству к потомку младшей линии Клинтонов Эдварду Хорасу Фиеннс-Клинтону (ум. 2001), проживавшему в пригороде Перта в Западной Австралии и узнавшему о своём праве на титул из газет. В настоящее время титул графа Линкольн принадлежит его внуку Роберту Эдварду Фиеннс-Клинтону (род. 1972).

Резиденцией графов Линкольн из дома Клинтонов являлся Кламбер-Хаус в Ноттингемшире, разрушенный в 1938 году.

Список графов Линкольн

Граф Линкольн, первая креация (1139) 
 Вильгельм д’Обиньи, граф Линкольн, 1-й граф Арундел (ок. 1109—1176), упомянут в качестве графа Линкольна в 1143 году

Граф Линкольн, вторая креация (1140) 
 Вильгельм де Румар, граф Линкольн (1096—1161)
 Вильгельм III де Румар (ум. 1198), внук предыдущего, возможно носил титул графа Линкольна в 1160—1166 гг.

Граф Линкольн, третья креация (1147) 
 Гилберт де Ганд, граф Линкольн (1120—1156)

Граф Линкольн, четвёртая креация (1217) 
 Ранульф де Блондевиль, граф Линкольн, 4-й граф Честер (1172—1232), внучатый племянник Вильгельма де Румара;
 Хависа Честерская, графиня Линкольн (1175/1181—1241/1243), сестра предыдущего.

Граф Линкольн, пятая креация (1232) 
 Джон де Ласи, 1-й граф Линкольн (1192—1240), муж Маргариты де Квинси (ум. 1266), дочери предыдущей;
 Эдмунд де Ласи, 2-й граф Линкольн (1230—1257), сын предыдущего;
 Генри де Ласи, 3-й граф Линкольн (1251—1311), сын предыдущего;
 Алиса де Ласи, 4-я графиня Линкольн (1281—1348), дочь предыдущего, замужем за Томасом Плантагенетом, 2-м графом Ланкстер.

Граф Линкольн, шестая креация (1349) 
 Генри Гросмонт (ок. 1310—1361), граф (с 1345) и герцог Ланкастер (c 1351), граф Дерби (c 1337), граф Линкольн, племянник супруга предыдущей.

Граф Линкольн, седьмая креация (1467) 
 Джон де Ла Поль, граф Линкольн (1462—1487), племянник короля Ричарда III

Граф Линкольн, восьмая креация (1525) 
 Генри Брэндон, граф Линкольн (ок. 1523—1534), сын Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолка, и Марии Тюдор, младшей сестры короля Генриха VIII

Граф Линкольн, девятая креация (1572) 
 Эдвард Клинтон, 1-й граф Линкольн (1512—1585);
 Генри Клинтон, 2-й граф Линкольн (1539—1616), сын предыдущего;
 Томас Клинтон, 3-й граф Линкольн (1568—1619), сын предыдущего;
 Теофил Клинтон, 4-й граф Линкольн (1600—1667), внук предыдущего;
 Эдвард Клинтон, 5-й граф Линкольн (ум. 1692), сын предыдущего;
 Фрэнсис Клинтон, 6-й граф Линкольн (1635—1693), внук Эдварда Клинтона, младшего сына Генри Клинтона, 2-го графа Линкольн;
 Генри Клинтон, 7-й граф Линкольн (1684—1728), сын предыдущего;
 Джордж Клинтон, 8-й граф Линкольн (1718—1730), сын предыдущего;
 Генри Пелэм-Клинтон (1720—1794), 2-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 9-й граф Линкольн, брат предыдущего;
 Томас Пелэм-Клинтон (1752—1795), 3-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 10-й граф Линкольн, сын предыдущего;
 Генри Пелэм-Клинтон (1785—1851), 4-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 11-й граф Линкольн, сын предыдущего;
 Генри Пелэм-Клинтон (1811—1864), 5-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 12-й граф Линкольн, сын предыдущего;
 Генри Пелэм-Клинтон (1834—1879), 6-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 13-й граф Линкольн, сын предыдущего;
 Генри Пелэм-Клинтон (1864—1928), 7-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 14-й граф Линкольн, сын предыдущего;
 Фрэнсис Пелэм-Клинтон-Хоуп (1866—1941), 8-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 15-й граф Линкольн, брат предыдущего;
 Генри Пелэм-Клинтон-Хоуп (1907—1988), 9-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 16-й граф Линкольн, сын предыдущего;
 Эдвард Пелэм-Клинтон (1920—1988), 10-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн, 17-й граф Линкольн, правнук Чарльза Пелэм-Клинтона, младшего сына Генри Пелэм-Клинтона, 4-го герцога Ньюкасл-андер-Лайн.
 Эдвард Хорас Файнс-Клинтон, 18-й граф Линкольн (1913—2001), потомок Генри Файнс-Клинтона, младшего сына Генри Клинтона, 2-го графа Линкольн;
 Роберт Эдвард Файнс-Клинтон, 19-й граф Линкольн (род. 1972), внук предыдущего.

Ссылки 
 The Complete Peerage  
 Ранние графы Линкольн  

Линкольн
Линкольн